Le Championnat d'Italie de football 1994-1995 est la  de la compétition qui fut remportée par la Juventus.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Italie
Championnat Italie Football 1994-1995 Serie A
Championnat Italie Football 1994-1995 Serie A